Корыцин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сокульский повят, Подляское воеводство. Население — 3561 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Ауляковщызна
 Бялысточек
 Бомбля
 Борек
 Броды
 Чарлёна
 Длуги-Луг
 Дзенчолувка
 Горщызна
 Корыцин
 Круковщызна
 Кумяла
 Лясковщызна
 Ломы
 Лосинец
 Мелевщызна
 Мельники
 Новинка
 Ольшинка
 Остра-Гура
 Попёлувка
 Пшеславка
 Ромашкувка
 Рудка
 Рыкачево
 Скиндзеж
 Сток
 Шацилувка
 Шумово
 Войтахы
 Вылудки
 Вылуды
 Высюлки
 Высоке
 Забродзе
 Загуже
 Закале
 Засточе

Соседние гмины 
 Гмина Чарна-Белостоцка
 Гмина Янув
 Гмина Ясёнувка
 Гмина Ясвилы
 Гмина Суховоля

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства